Municipio de Compton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Compton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Yell.
 Municipio de Compton (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.